

Geografia 
 Gonçalves – comune brasiliano del Minas Gerais

Persone 
 Adílio de Oliveira Gonçalves – ex giocatore brasiliano di calcio a 5
 Aílton Gonçalves da Silva (1973) – calciatore brasiliano
 Antão Gonçalves – esploratore portoghese del XV secolo
 Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão – arcivescovo cattolico brasiliano
 Gilberto Ribeiro Gonçalves, detto Gil (1980) – calciatore brasiliano
 Luís Oliveira Gonçalves – allenatore di calcio brasiliano
 Marcelo Gonçalves Costa Lopes, detto Gonçalves (1966) – ex calciatore brasiliano
 Manucho Gonçalves – calciatore angolano
 Milton Gonçalves – attore, drammaturgo e regista televisivo brasiliano
 Nelson Gonçalves – cantautore brasiliano
 Néstor Gonçalves detto "el Tito" – calciatore uruguaiano
 Nuno Gonçalves – artista portoghese secolo
 Paulo Gonçalves – pilota motociclistico portoghese 
 Rolando Lima Lalanda Gonçalves – politico portoghese
 Vasco Gonçalves – politico portoghese, primo ministro